«Beauséjour» puede referirse a:

Deportes 
Jean Beausejour, futbolista chileno.

Divisiones administrativas 

 Beauséjour, comuna francesa del departamento de Guadalupe.
 Beauséjour, 8.º sección comunal de la comuna haitiana de Léogâne.